Jan Versteeg kan verwijzen naar:

 Jan Versteeg (burgemeester) (1871), Nederlands burgemeester
 Jan Versteeg (diplomaat) (1961), Nederlands diplomaat
 Jan Versteeg (schrijver) (1948), Nederlands schrijver en vertaler
 Jan Versteeg (voetballer), Nederlands oud-voetballer van D.F.C.
 Jan Willem Simon Arie Versteeg (1853-1932), Nederlands topambtenaar

Ook bedoeld kan worden: 
 Jan Versteegh, Nederlands televisiepresentator